Kałki ist der Name folgender Orte in Polen:
 Kałki (Ojrzeń), Gmina Ojrzeń, Powiat Ciechanowski, Woiwodschaft Masowien
 Kałki (Srokowo), Gmina Srokowo, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Sechserben, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Kałki (Trzebiel), Gmina Trzebiel, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Kalke, Kreis Sorau, Brandenburg

Siehe auch:

 Kalki